Leonor de Alburquerque, llamada la Rica Hembra y Leonor Urraca de Castilla (Corona de Castilla, 1374–Medina del Campo, 1435), fue reina consorte de la Corona de Aragón, por su matrimonio con Fernando I de Aragón.

Biografía 
Hija del infante Sancho de Castilla y de la infanta Beatriz de Portugal, hija de Pedro I de Portugal e Inés de Castro, era heredera de ricas tierras y propiedades en León, Extremadura, Castilla y La Rioja.

Al morir Juan I al caerse de un caballo el 9 de octubre de 1390, el Consejo de Regencia abordó el tema del presunto heredero rey Enrique III de Castilla el Doliente, nacido en octubre de 1379, de once años y de su hermano el infante Fernando, que tenía entonces diez años. Se acordó que el hermano menor, el príncipe Fernando, no pudiera contraer matrimonio antes de que su hermano el rey Enrique alcanzase los catorce años de edad. Entonces se le concederían las prerrogativas políticas y sociales de la mayoría de edad.

Para superar las divergencias derivadas del asesinato del rey Pedro I en marzo de 1369 por su hermano Enrique, los representantes del clero, la nobleza, el estado de los hidalgos y los comerciantes, así como los representantes de varias ciudades castellanas acordaron que Enrique se casara con la nieta del asesinado Pedro, nacida en Inglaterra de madre castellana e hija del rey Pedro. Y en cuanto el hermano mayor, Enrique III, cumpliera tales requisitos, se casaría su hermano menor, el príncipe Fernando, con una esposa buena, honorable y rica.

Fue entonces elegida Leonor, que ya tenía edad para ello por contar con dieciséis años. Mostró su conformidad al matrimonio en cuanto pudiera realizarse ya que el príncipe Fernando tenía diez años todavía. Entonces era dueña, de pleno derecho, de: Haro, Briones, Cerezo de Río Tirón, Vilforado, Ledesma con las cinco villas, Alburquerque, La Codosera, Azagala, Alconchel, Medellín, Alconétar, Villalón por regalo de su primo el rey Juan I, de Urueña por trueque pedido por Juan I a cambio de cederle Cea y su tierra a Ramiro Núñez de Guzmán, de San Felices de los Gallegos, que el rey había dado a uno de sus mercenarios nobles, Giral de Torralt, de Villa García, que había entregado a Gutier González Quijada, Fuentpudia, dada antes a Juan Alfonso de Baeza, y Montealegre de Campos, que había dado a Enrique Manuel de Villena.

Leonor y su esposo (que tomó el nombre de Fernando I) fueron coronados reyes de Aragón en 1412 tras el Compromiso de Caspe. Fernando I de Aragón murió poco después en  1416, a los 36 años de edad. Leonor, que tenía entonces 42 años de edad, se retiró a Medina del Campo, señorío de su hijo el futuro Juan II de Aragón. En 1421 promulgó su «Ordenamiento de Ferias» que firmó como «la triste Reyna» por estar en aquella época sus hijos, los infantes de Aragón, prisioneros de los genoveses, después de la Batalla de Ponza.

En 1402, promovió el cambio de la regla que gobernaba el monasterio de Santa María de Huerta, la premonstratense, que pasó a la orden de las dominicas. Integró después sus palacios, incluyendo el Palacio Real de Medina del Campo al monasterio, que a partir de entonces se llamó el monasterio de Santa María la Real, donde se retiró para hacer vida monástica. Allí, Leonor fue testigo de los enfrentamientos de sus hijos contra el partido realista encabezado por Álvaro de Luna. Leonor perdió algunas de sus posesiones en beneficio de este último.

La reina Leonor falleció en 1435 en el monasterio de Santa María la Real en Medina del Campo.

Sepultura 
Su sepultura se encuentra en el Convento de Santa María la Real de Medina del Campo, en una tumba sencilla sobre el suelo. Tiene una lápida de piedra de Toledo oscura, con el escudo real labrado en ella.

Matrimonio y descendencia 
En 1394 Leonor, de unos veinte años de edad, se casó con su primo-sobrino Fernando que entonces tendría unos catorce años de edad. Tuvieron siete hijos.

Los hijos nacidos de esa unión, los denominados Infantes de Aragón, fueron:

 Alfonso el Magnánimo (Medina del Campo, 1394–1458), rey de Aragón, con el nombre de Alfonso V, y de Nápoles y Sicilia, con el nombre de Alfonso I.
 María de Aragón (Medina del Campo, 1396–1445), primera esposa de Juan II de Castilla. 
 Juan el Grande (Medina del Campo, 1397–1479), rey de Aragón y rey consorte de Navarra.
 Enrique (1400 – Calatayud, de heridas de batalla, 1445), II duque de Villena, III conde de Alburquerque, conde de Ampurias, Gran Maestre de la Orden de Santiago.
 Leonor (1402–1445), que casó con Eduardo I de Portugal. Una de sus hijas, Leonor, fue esposa del emperador Federico III de Habsburgo.
 Pedro (1406–1438, Italia, en batalla), IV conde de Alburquerque, Duque de Noto. 
 Sancho (1410–1416).

Referencias

Enlaces externos 

 Artículo en la Enciclopedia aragonesa
 Historia general del Reino de Aragón

Reinas consortes de Aragón del siglo XV
Reinas consortes de Sicilia del siglo XV

Reinas consortes de la Casa de Borgoña (Castilla)
Reinas consortes de Aragón (con la casa de Trastámara)
Señores de Ledesma
Nobles de España del siglo XV
Españolas del siglo XV
Fallecidos en Medina del Campo